Zargatera puede referirse a:

El nombre común de la planta Salix alba; 
El nombre común de la planta Salix atrocinerea; 
El nombre común de la planta Salix fragilis; o
El nombre común de la planta Salix salviifolia.